Drosendorf heißen folgende geographische Objekte:

 Drosendorf (Memmelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Memmelsdorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Drosendorf am Eggerbach, Ortsteil des Marktes Eggolsheim, Landkreis Forchheim, Bayern
 Drosendorf an der Aufseß, Stadtteil von Hollfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern

 Drosendorf (Gemeinde Drosendorf-Zissersdorf), Teil der Gemeinde Drosendorf-Zissersdorf, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Drosendorf (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns